Kulm kan syfta på:

 Slaget vid Kulm – ett slag vid orten Chlumec u Chabařovic (Kulm) i nuvarande Tjeckien under Napoleonkrigen 29-30 augusti 1813
 Kulm (stift) – ett stift 1243–1992

Geografi

Finland 

 Kulm, Korpo, Åboland,

Iran 

 Kolm-e Bālā, ort, Ilam,

Polen
Kulm – tyskt namn på en stad vid floden Wisła i Kujavien-Pommern, se Chełmno.
Kulm – tyskt namn på en stad, se Chełm.

Tjeckien
Kulm – tyskt namn på en ort, se Chlumec u Chabařovic.

Schweiz 

 Kulm (distrikt), distrikt, Aargau,

USA 

 Kulm, North Dakota, ort, North Dakota, LaMoure County,

Österrike 

 Kulmberg (berg i Österrike, Steiermark, Politischer Bezirk Weiz), 
 Kulm (hoppbacke) – en skidflygningsbacke i Bad Mitterndorf (Tauplitz kommun) 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar